Во время французских революционных войн французские армии в движении на восток к Австрии пересекали территорию Швейцарского союза. В 1798 году Швейцария была полностью захвачена французами и была переименована в Гельветическую республику, которая в дальнейшем на фоне войны второй коалиции столкнулась с серьёзными экономическими и политическими проблемами. В 1798 году страна стала полем битвы революционных войн, кульминацией которых стали битвы при Цюрихе в 1799 году.

В 1803 году наполеоновский акт посредничества восстановил Швейцарскую Конфедерацию, суверенитет кантонов, а бывшие подчиненные и союзные территории Аргау, Тургау, Граубюнден, Санкт-Галлен, Во и Тичино стали равноправными кантонами.

Венский конгресс 1815 года восстановил независимость Швейцарии и признал её нейтралитет. В это время территория Швейцарии была в последний раз увеличена за счет новых кантонов Вале, Невшатель и Женева.

Реставрация отметилась беспорядками, и борьбой сельского населения против ига городских центров, например в ходе Цюрихского путча 1839 года.

Падение старого режима 

В последние годы Старого режима растущие конфликты по всей Конфедерации из-за противостояния аристократических городов крестьянам-фермерам, протестантам против католиков и больбе кантонов ослабили и отвлекли внимание Сейма. Основанный в 1790 году в Париже несколькими изгнанными Водуа и Фрибургерами Гельветический клуб стал центром распространения идей французской революции в западной части Конфедерации. В течение следующих восьми лет в Швейцарии вспыхнули ряд восстаний, оказавшихся успешными: в 1790 году Нижний Вале восстал против верхних округов, в 1791 году Поррентрю восстал против епископа Базеля и в ноябре 1792 года объявил себя Раурацианской республикой, в 1793 году произошло восстание во французском департаменте Мон, 1795 году Санкт-Галлен успешно восстал против князя-аббата. Эти восстания вдохновлялись и поддерживались Францией, но французская армия не участвовала в боевых действиях против конфедерации.

Однако после успеха французов в войне первой коалиции (1792—1797) против армий Пруссии и Австрии пришло время для прямых действий против аристократического Ancien Régime в Швейцарии. В 1797 г. при поддержке Франции восстали зависимые от Трех Лиг районы Кьявенны, Вальтеллины и Бормио, которые были быстро захвачены и 10 октября 1797 года присоединены к Цизальпинской республике. В декабре того же года епископство Базеля было оккупировано и аннексировано. 9 декабря 1797 года член гельветического клуба из кантона Во Фредерик Сезар Лагарп попросил Францию ​​вторгнуться в Берн для защиты этого региона. Увидев шанс устранить феодального соседа и получить богатство Берна, Франция согласилась. К февралю 1798 года французские войска заняли Мюлуз и Биль/Бьен, в то время как другая армия вошла в Во, и провозгласила Леманскую республику. Сейм в ужасе распался, не предприняв никаких шагов для предотвращения надвигающейся бури. 5 марта войска вошли в Берн, покинутый союзниками и отвлеченный внутренними ссорами. Когда этот оплот аристократической партии оказался в руках революционеров, старая Конфедерация рухнула.

Гельветическая республика 

12 апреля 1798 года 121 кантональный депутат провозгласил Гельветическую республику. Новая власть уничтожила суверенитет кантонов и феодальные права, французский оккупационный корпус поддерживал создание централизованного государства на идеях французской революции.

Ранее каждый кантон обладал полным суверенитетом над своей территорией или территориями. Централизованной власти было мало, а вопросы, касающиеся страны в целом, ограничивались собранием ведущих представителей кантонов на сейме.

Конституция Гельветической республики была разработана главным образом магистратом из Базеля Петером Оксом. Он учредил центральный двухпалатный законодательный орган, в который вошли Большой совет (по 8 членов на кантон) и Сенат (по 4 члена на кантон). Исполнительная власть, известная как Директория, состояла из 5 членов. Конституция также устанавливает фактическое швейцарское гражданство, а не только гражданство кантона по рождению. С швейцарским гражданством пришла абсолютная свобода селиться в любом кантоне, политические коммуны теперь состояли из всех жителей, а не только из бюргеров. Однако общинная земля и собственность остались у бывших местных бюргеров, которые были собраны вместе в Bürgergemeinde.

Никакого общего согласия относительно будущего Швейцарии не существовало. Руководящие группы разделились на стремившихся к объединению республики унитаристов и федералистов, которые представляли старую аристократию и требовали возврата к кантональному суверенитету. Участились попытки организации государственного переворота, и новой власти для выживания пришлось полагаться на поддержку французов, которые разграблением многих городов и деревень только осложняли положение страны.

Многие швейцарские граждане сопротивлялись этим «прогрессивным» идеям, особенно в центральных районах страны. Некоторые из наиболее спорных аспектов нового режима ограничивали свободу вероисповедания, что возмутило многих наиболее набожных граждан. Произошло несколько восстаний: три лесных кантона (Ури, Швиц и Унтервальден) восстали в начале 1798 года, восстание было подавлено в апреле и мае (Швиц), и августе — сентябре (Унтервальден).

После восстания лесных кантонов некоторые кантоны были объединены, что снизило их антицентралистскую эффективность в законодательной власти. Ури, Швиц, Цуг и Унтервальден вместе стали кантоном Вальдштеттен; Гларус и Зарганзерланд стали кантоном Линт, а Аппенцелль и Санкт-Галлен вместе стали кантоном Сентис.

Падение республики 

Несмотря на вёдшиеся на территории республики боевые действия, нестабильность в ней достигла пика в 1802—1803 годах и вылилась в гражданскую войну, кульминацией которой стала так называемая «Палочная война» (Stecklikrieg), восстание федералистов против Гельветической республики летом и осенью 1802 года. Вместе с сопротивлением на местах, финансовые проблемы привели к коллапсу государства и переезду правительства в Лозанну. За четыре года своего существования республика приняла шесть конституций.

Первый консул Франции Наполеон Бонапарт пригласил в Париж на переговоры обе стороны конфликта. 19 февраля 1803 года был принят акт посредничества, возрождавший кантоны и конфедерационный статус Швейцарии.

Период Гельветической республики является очень противоречивым в истории Швейцарии. Впервые в своей истории Швейцария объединилась и сделала шаг к федерализму, а местное население идентицицировало себя общим народом, а не жителями отдельных кантонов. Для ряда кантонов (Во, Таргау, Тичино) этот период ознаменовал политическую свободу от власти других кантонов, в то время как для ряда иных кантонов (Берн, Нидвальден, Швиц) — военное поражение и оккупацию. В 1995 году федеральный парламент страны принял решение не отмечать 200-летнюю годовщину образования республики, но разрешил отдельным кантонам отметить это событие при наличии желания.

Акт посредничества (1803—1815) 
После отступления французских войск в июле 1802 года Гельветическая республика пала, и Наполеон решил умиротворить сторонников прежних порядков и республиканцев актом посредничества.

Были восстановлены первоначальные тринадцать кантонов старой конфедерации, к которым добавилось шесть новых (Санкт-Галлен и Гризон раньше были ассоциированными членами союза, а Ааргау, Тургау, Тичино, Во — территориальными завоеваниями в XV и XVI веках).

Акт предоставил каждому из кантонов собственную конституцию, в Федеральном акте (Acte Fédéral) описывались отношения между ними и полномочия Федерального парламента. В нём шесть кантонов с населением более 100 тыс. человек (Берн, Цюрих, Во, Санкт-Галлен, Гризон и Ааргау) имели по два голоса, остальные кантоны — по одному. Заседания проходили в Фрибурге, Берне, Золотурне, Баселе, Цюрихе и Люцерне. В демократических кантонах возродили народные парламенты или Landsgemeinde, в других случаях власть находилась в руках высшего совета (легислатуры) или малого совета. Больше не было привилегированных классов бюргеров или избранных земель, каждый швейцарец получал свободу перемещения и поселения на территории всего союза.

Однако вскоре дарованные Францией права начали нарушаться. В 1806 году княжество Невшатель было передано маршалу Луи Бертье, Тичино с 1810 было оккупировано французами, а Во с этого же года с целью обеспечения контроля над перевалом Симплон стало одноимённым французским департаментом. В 1805 году свобода перемещения была заменена парламентом на ценз в 10 лет проживания на одном месте, также прекратилась гарантия соблюдения политических прав.

Когда с 1812 года власть Наполеона начала ослабевать, Швейцария начала ощущать угрозу со стороны Австрии, которая поддержала реакционную партию и введя 21 декабря 1813 года войска вынудила парламент отменить конституцию 1803 года.

6 апреля 1814 года т.н. Долгая Диета была созвана для изменения конституции, но он бездействовал вплоть до 12 сентября, когда Во, Невшатель и Женева получили статус полноценных членов союза. Вплоть до Венского конгресса Диете удалось добиться малого.

Примечания

Библиография 

 Atteridge, Andrew Hilliarde. The bravest of the brave, Michel Ney: marshal of France, duke of Elchingen. New York: Brentano, 1913.
 Blanning, Timothy. The French Revolutionary Wars, New York: Oxford University Press, 1996, .
 
  Ebert, Jens-Florian. «Friedrich Freiherr von Hotze.» Die Österreichischen Generäle 1792—1815. Accessed 15 October 2009.
  Hürlimann, Katja. «Friedrich von Hotze.» Historisches Lexikon der Schweiz. 15 January 2008 edition, Accessed 18 October 2009.
 
 
 Rothenberg, Gunther E. Napoleon’s Great Adversary: Archduke Charles and the Austrian Army 1792—1914, Spellmount, Stroud, (Gloucester), 2007. ISBN 978-1-86227-383-2.
 Shadwell, Lawrence. Mountain warfare illustrated by the campaign of 1799 in Switzerland: being a translation of the Swiss narrative, compiled from the works of the Archduke Charles, Jomini, and other…London: Henry S. King, 1875.
 Smith, Digby. The Napoleonic Wars Databook. London: Greenhill, 1998, .
 Thiers, Adolphe. The history of the French revolution. New York, Appleton, 1854, v. 4.

Первая французская республика
История Швейцарии по периодам
Бывшие конфедерации